Марк Ефи́мович  Котля́р (28 мая 1974, Ростов-на-Дону) — поэт, музыкант, певец, сценарист, композитор, актёр, автор и  исполнитель собственных песен в стиле алкоджаз.

Биография

Рождение, ранние годы 
Марк Ефи́мович родился 28 мая 1974 года в Ростове-на-Дону.

Становление

Школьные годы 
 Становление началось ещё в подростковом возрасте, когда Марк прочитал Одесские рассказы Бабеля, что позволило ему по-новому услышать «Одесский цикл» Александра Розенбаума. Благодаря отцу Ефиму Шулимовичу, Марк с детства  «рос на музыке» The Beatles и в то же время на Высоцком и Розенбауме с Аркадием Северным. Благодаря отцу, Марк полюбил поэзию. Марк выучил наизусть поэму Н.Гумилёва «Капитаны» и многие стихи Бальмонта, Северянина, Блока, Есенина и И.Бродского. Вскоре в руки Марка попала пишущая машинка и он решил начать писать собственные стихи. Собрание раннего творчества Марка до сих пор хранится в семейных архивах, а вот иронический стиль повествования, присущий всем песням Марка Котляра, появился только после прочтения «от корки до корки» произведений С. Довлатова. Сначала Марк писал, как тогда говорили, «в стол». Потом пытался смешить одноклассников не только анекдотами и выходками, но и своими собственными произведениями. Первая любовь заставила его пойти в студию игры на гитаре, чтобы выучить одну единственную песню: «Букет» Александра Барыкина. Песню Марк выучил.

В юности 
Уже обучаясь на юридическом факультете Ростовского Государственного Университета, Марк переложил некоторые свои школьные стихи на аккорды, чтобы веселить друзей в компании. На сцену же со своим творчеством Марк вышел только в 2006 году, это был Ростовский юмористический проект «XXX» («Хот Хьюмор Холл»). Проект этот выступал в ростовском клубе Честер Паб, который принадлежал другу Марка Игорю Лосеву. Однажды Игорь поспорил с руководителем «XXX» Алексеем Петруненко о том, что и среди непрофессиональных юмористов есть люди, способные рассмешить публику, приведя в пример Марка Котляра. Так Марк впервые попал на сцену, сразу завоевав успех у Ростовской публики.

Творческий путь 
Стартом творческого пути Марка можно считать 2007 год.
После маленького концерта для близких друзей в одном из клубных подвалов Ростова, к Марку подошёл ростовский музыкант Дмитрий Чаленко и предложил подобрать Марку музыкантов, а также и помочь в выборе студии для записи первого альбома. Важную роль творческого наставника Марка также сыграл его друг, шоумэн и продюсер Сергей Высоцкий. Идеи аранжировок и текстовые решения, советы о том, как себя вести на сцене, помощь в поиске музыкантов и выбор первой  звукозаписывающей студии, — всё это помогал делать Сергей Высоцкий, именно он познакомил Марка с Константином Мацановым (Группа «Амурские Волны») и попросил помочь «молодому дарованию» в первых шагах... Контрабас, гитара, трубы, аккордеон и ударные позволили отнести его творчество к «алко-джазу», хотя и сейчас на некоторых афишах можно прочесть «стёб-шансон» или «треш-шансон». Гастроли по городам Ростовской области дали Марку большую региональную известность и резкий поворот в творческой судьбе Марка Котляра произошел после его участия в музыкальном проекте «Народный продюсер» на радио «Маяк». Как позднее рассказывал ведущий этого шоу Сергей Стиллавин, он чуть в ДТП не попал, когда во время утреннего прослушивания в машине, на диске с кандидатами для шоу, наткнулся на песню Марка «Shemale blues» начинавшуюся фразой «Я давно хотел тебя спросить, почему ты перестала ноги брить?» Чуть позже, в одном авторитетном источнике, а  именно в своём интервью Литературной газете, поэт Евгений Евтушенко  цитировал творчество Марка Котляра:
Газета Аргументы Недели недавно ознакомила нас с песней некоего Марка Котляра «Я давно хотел тебя спросить», откуда я процитирую только одну самую «приличную» строфу, потому что цитировать остальную непотребщину невозможно: «Мы с тобой встречаемся полгода, / и никак не похож я на урода. / Только почему, ответь мне ты, / не даёшь залезть к тебе в трусы?» Оказывается, эта песня в радиопрограмме «Народный продюсер» стала серебряным призёром и была исполнена не где-то, а по государственной (!) радиостанции Маяк. Бесстыдный агрессивный распустёж по радио, на эстрадах и телеэкранах примитивных песнюшек – это кража молодых душ обнаглевшей пошлостью. Падение вкуса – это не частная, а государственная проблема... 
Дальше Евгений Евтушенко, говорит о том, что такие песни и есть причина извечной беды России, ибо они ведут к потере стыда, к кражам, к взяточничеству, к вранью. (Литературная газета Статья №8(6312)(2-03-2011)). После того, как песни Марка Котляра стали достоянием радиоэфира, Марк Котляр стал причиной «нужности» таких проектов, как «Народный продюсер» и, в частности, на сайте известного в те годы издания Аргументы Недели, где возмущённые граждане обвиняли автора песен во всех грехах и желали привлечь Марка и всё ВГТРК к ответственности, вплоть до уголовоной. По всем законам шоу-бизнеса, скандал «сыграл на руку» и вскоре Марк обрел всероссийскую известность, а его видео и аудио ролики в интернете набрали десятки тысяч просмотров и  лайков. Финалистом же Продюсера» Марк Котляр становился ещё дважды. 
Следующей вехой в музыкальной карьере Марка Котляра стал телевизионный сериал о жизни  ростовской гопоты Мы с Ростова, куда Марка привел «за компанию» Алексей Петруненко. Режиссёр Руслан Кечеджиян не был знаком с творчеством Марка, и попросил его придумать самому себе роль и расписать эпизоды со своим участием, что Марк и сделал буквально за сутки, приложив ещё и специально написанную песню «Западный жилой массив», которая впоследствии стала главной песней всего сериала. Эпизоды, написанные Марком, очень понравились и режиссёру и Московским продюсерам сериала с телеканала Перец ТВ и вскоре Марку предложили не только роль в сериале, но и быть его сценаристом. Также следует отметить то, что финальная песня «С добрым утром, Ростов» также специально написанная к сериалу Марком, одна из любимейших песен не только в самом городе Ростов-на-Дону, но и далеко за его пределами. С тех пор творческий союз Марка Котляра и режиссёра Руслана Кечеджияна только креп — в результате, появились ещё несколько работ и сценариев. 
Важным событием творческого пути Марка Котляра стало его участие в юмористическом проекте телеканала ТНТ Comedy Баттл в сезоне 2013 года, где Марк выступил с песней «Джазисты и камазисты». 
Сейчас песни Марка Котляра можно встретить на различных сборниках, например, «Золотая лирика шансона» и в эфире многих интернет радио проектах.

Достижения

Поэзия 
Наиболее полное собрание стихов Марка Котляра находятся на сайте СТИХИ.РУ

Дискография 
Дискография Марка Котляра насчитывает 4 студийных альбома:
 «Какмузыка» 2009.
 «Какмузыка II» 2011.
 «Какмузыка III: О чем говорят анализы» 2012.
 «Песни о банальном сексе»  2013.

Фильмография 

 2012  —  Мы с Ростова, телесериал производства телеканала Перец ТВ.

Радио 
 Ведущий и соавтор на Маяке (Ростов-на-Дону)  еженедельной программы Маякуй, главной задачей которой, является исследование и анализ общественного мнения.

Конкурсы 
 XXX - Hot Humour Hall
 КВН на ДОНУ ;
 "Народный продюсер"
 Comedy Баттл

Другие сферы бизнеса и увлечений

Недвижимость 

С 1998 года Марк Котляр совладелец и управляющий партнер Ростовского агентства недвижимости Парус

СМИ 

 Статья в Литературной газете, интервью Евгения Евтушенко 2011.
 Статья в газете Аргументы Недели "Маяк» смотрит в будущее" 2011.
 Интервью для МИА.
 Выпуск сентябрьского номера журнала Home & Family 2014.
 Интервью телекомпании Ростов Лайф. 2015
 Интервью изданию "Деловой квартал" 2015.

Примечания

Ссылки 
 Стихи.ру
 Радио Маяк
 Вконтакте
 Facebook
 Realmusic
 Youtube
 Кинопоиск
 Soundcloud

Примечание 

Авторы-исполнители СССР
Авторы-исполнители России